Kef (gouvernement) - gouvernement in Tunesië
 El Kef (stad) - stad, hoofdplaats van bovenstaand gouvernement